Saint-Honoré – comune francese nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Honoré – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Honoré – comune canadese nel Québec
 Torta Saint Honoré – torta che prende il proprio nome dal santo patrono dei pasticceri francesi

Pagine correlate
 Honoré